Пат может означать:
 Пат — положение в шахматной партии.

Персоналии 
 Пат, Гидеон (род. 1933) — израильский политик, занимал несколько министерских постов в конце 1970-х и начале 1980-х годов.
 Пат, Джон (род. 1966) — канадский дартсмен, двукратный чемпион мира PDC (2003, 2008) и чемпион мира BDO 1994 года.

Топонимы 
 Тур-Пат-Я — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Нордум-Пат-Юган — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО.

Другое 
 Пат — дореволюционное русское название особого сорта французского мармелада.
 «Пат и Мат» — чехословацкий детский мультсериал 1979—1982 годов.
 Пат и Паташон — датский дуэт актеров-комиков эпохи немого кино.

Аббревиатура 
 ПАТ — персональный автоматический транспорт.
ПАТ —  СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

См. также 
 
 
 Патт

Примечания